Schwarzwald kan syfta på:
 Schwarzwald, bergsområde i Baden-Württemberg, Tyskland
 Schwarzwalds nationalpark (ty. Nationalpark Schwarzwald), en nationalpark bildad 2014
 Schwarzwaldhäst
 Schwarzwaldkogel
 Schwarzwaldtårta
 10663 Schwarzwald, en asteroid i huvudbältet.

Se även 
 Wastelands – ett science fiction-rollspel där ett av äventyren kallas Schwartzwald